Der Cupa României wurde in der Saison 2008/09 zum 71. Mal ausgespielt. Die offizielle Bezeichnung des Wettbewerbs lautete „Cupa României Timișoreana“. Im Endspiel, welches im Stadion Tudor Vladimirescu in Târgu Jiu ausgetragen wurde, siegte CFR Cluj mit 3:0 gegen den FC Timișoara und konnte den Pokal somit zum zweiten Mal gewinnen. Dadurch qualifizierte sich Cluj für die Play-Offs der neu geschaffenen Europa League.

Modus 
In der 1. Runde traten 140 Teams gegeneinander an: die 42 Staffelsieger der Liga IV sowie 98 von 108 Klubs aus der Liga III. In der 2. Runde fanden 40 Spiele statt, an denen die 70 Erstrundensieger sowie die restlichen 10 Drittligisten teilnahmen. In der 3. Runde spielten die 40 Zweitrundensieger gegeneinander. In der 4. Runde kamen zu den 20 Drittrundensiegern die 36 Teams aus der Liga II hinzu. In der 5. Runde trafen die 28 Viertrundensieger aufeinander. Die 18 Klubs der Liga 1 nahmen gemeinsam mit den 14 Fünftrundensieger ab dem Sechzehntelfinale am Cup teil. Es wurde jeweils nur eine Partie ausgetragen. Stand diese nach 90 Minuten unentschieden, folgte eine Verlängerung von 30 Minuten. Falls danach noch immer keine Entscheidung gefallen war, wurde die Entscheidung im Elfmeterschießen herbeigeführt. Insgesamt nahmen 204 Vereine teil.

Sechzehntelfinale 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Übersicht 
Die jeweils obige Mannschaft besitzt Heimrecht.

Siehe auch 
 Liga 1 2008/09

Weblinks 
 Verlauf bei romaniansoccer.ro (englisch)
 Verlauf bei rsssf.com (englisch)

2009
Fußballsaison 2008/09